Cerro Amarillo, puede referirse a:

 El Cerro Amarillo ubicado en la ciudad de Concepción, Chile.
 El Cerro Amarillo ubicado en la comuna de Hualpén, Chile.